Законность:

 Законность — политико-правовой режим или принцип реального действия права в государстве.
 Законность — ежемесячное издание Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Правовой научно-практический журнал.